Die Liste der größten Fußballstadien in Deutschland umfasst alle Stadien in Deutschland ab 15.000 Zuschauerplätzen, in denen Fußball gespielt wird oder wurde. Diese können sich aus Sitz- und Stehplätzen zusammensetzen. Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist dies neben anderen Kriterien die Untergrenze für die Spielberechtigung in der Fußball-Bundesliga. Es werden jeweils das Jahr der Eröffnung, das Vorhandensein einer Tribünenüberdachung, die Mannschaft, die das Stadion hauptsächlich nutzt, ob eine Laufbahn vorhanden ist und die höchste Besucherzahl mit Jahreszahl genannt. In einer weiteren Liste werden alle Stadien ab einer Sitzplatzkapazität von 25.000 aufgeführt. Dies ist etwa die Untergrenze für die Nutzung von Stadien für Länderspiele. Es werden jeweils das Jahr der Eröffnung, das Jahr der letzten Renovierung oder des Um-/Neubaus, der vorherige Stadionname, die Anzahl der Logen- und Business-Plätze, ob eine Laufbahn vorhanden ist und die Kosten der letzten Baumaßnahmen genannt.

Stadien ab 15.000 Plätzen

Erklärung 
 Rang: Nennt den Ranglistenplatz, den das Stadion nach Sitz- und Stehplätzen in der Liste belegt.
 Plätze: Nennt die Anzahl der Plätze des Stadions. Diese können ausschließlich aus Sitzplätzen bestehen – wie in Berlin – oder aus Sitz- und Stehplätzen, wie bei den meisten anderen Stadien. Dies entspricht der Kapazität, die bei Bundesligaspielen zur Verfügung steht.
 Name: Nennt den Namen des Stadions.
 Stadt: Nennt die Stadt, in der das Stadion steht.
 Land: Nennt das Bundesland, in dem das Stadion liegt. Es wird die Landesflagge dargestellt und die Abkürzung des Bundeslandes genannt.
 Eröffnung: Nennt das Jahr, in dem das Stadion eröffnet wurde.
 Dach: Gibt die Überdachung der Plätze in Prozent an.
 Laufbahn: Gibt an, ob das Stadion eine Laufbahn für Leichtathletikwettkämpfe hat (Ja), oder nicht (Nein).
 Nutzung: Nennt den Verein, der das Stadion überwiegend benutzt.
 Rekord: Nennt die höchste Zuschauerzahl in der Geschichte des Stadions, oft erreicht mit vielen Stehplätzen
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem der Rekord aufgestellt wurde.

Stadien

Ergänzende Informationen zu den international genutzten Stadien

Erklärung 
 Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den das Stadion seiner Sitzplatzanzahl nach in der Liste belegt.
 Plätze: Nennt die Anzahl der Sitzplätze des Stadions. Diese können ausschließlich aus Sitzplätzen bestehen, oder aus Stehplätzen, die für entsprechende Spiele in Sitzplätze umgewandelt worden sind. Dies entspricht der Kapazität, die in Länderspielen und Europapokalspielen zur Verfügung steht.
 Logen: Nennt die Anzahl der Logenplätze des Stadions.
 Business: Nennt die Anzahl der Business-Plätze des Stadions.
 Bild: Zeigt das Bild des Stadions.
 Name: Nennt den Namen des Stadions.
 Stadt: Nennt die Stadt, in der das Stadion steht.
 Laufbahn: Nennt, ob das Stadion eine Laufbahn für Leichtathletikwettkämpfe hat (Ja, oder Nein).
 Eröffnung: Nennt das Jahr, in dem das Stadion eröffnet wurde.
 Neu-/Umbau: Nennt das Jahr, in dem das Stadion zuletzt renoviert, um- oder neugebaut worden ist. Stadien, wie in Hamburg oder Frankfurt gelten als Umbau, da sie etappenweise bei laufendem Spielbetrieb umgebaut worden sind.
 Kosten: Nennt die Kosten in Millionen Euro, die beim letzten Um-/Neubau ausgegeben worden sind.

Stadien

Siehe auch 
 Liste der größten Stadien der Welt
 Liste der größten Fußballstadien der Welt
 Liste der größten Hallen in Deutschland

Literatur 
 Frank Jasperneite, Oliver Leisner: Groundhopping Informer – 2007/2008. Hubert & Co., Göttingen 2007, ISBN 978-3-89784-335-6.
 Hardy Grüne, Michael Müller-Möhring: 1000 Tipps für Auswärtsspiele. Agon Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-207-6.
 Werner Skrentny (Hrsg.): Das Große Buch der Deutschen Fußball-Stadien. Verlag Die Werkstatt GmbH, Göttingen 2001, ISBN 3-89533-306-9.
 Axel Springer AG (Hrsg.): Sonderheft – Bundesliga 2007/2008, Plus 2. Liga/3. Liga. Hamburg 2007.
 Kicker (Hrsg.): Sonderheft – Bundesliga 07/08: Olympia verlag GmbH, Nürnberg 2007, .
 Stadionwelt (Hrsg.): Faszination Stadion 2006. Die WM-Stadien. Geschichte – Porträts – Ausblick. Brühl 2005.

Weblinks 
 StadiumDB
 
 The Stadium Guide
 Europlan Online

Einzelnachweise 

!
Fussball Deutschland
Fussballstadiendeutschland